Чемпионат Германии по международным шашкам 2006 года () прошёл в Саарбрюкене с 4 по 7 января. Чемпион — Пауль Нитш, серебро — Виталий Штумпф, бронза — Игорь Эльвов.

Чемпионат состоял из 7 туров.

Лидерство после 4 туров с 4 победами захватил Пауль Нитш, на финише его почти настиг Виталий Штумпф, сокративший до минимума трехочковое отставание на старте турнира.

Примечания 

Спорт в Саарбрюкене
2006 год в шашках
Чемпионаты Германии по международным шашкам
Спортивные соревнования в Сааре